Чунг Нгуен До е български футболист с виетнамски корени.

Кариера 
Роден в град София, родителите му са виетнамци. Започва футболната си кариера на 6 годишна възраст в школата на ЦСКА, след което се мести в ДЮШ на Славия, интересно е че първо започва не като полеви играч а като вратар но бързо се ориентира че там не е неговото място и започва да играе предимно като дефанзивен полузащитник. През лятото на 2022 г. излезе новина че интерес към него има от страна на испанския гранд Барселона но до официален трансфер така и не се стигна, през 2023 г. бива повикан в първият отбор на "белите" като изкарва и зимния лагер с отбора. Прави своя официален дебют в мъжкия футбол на 13 януари 2023 г. в мач от първенството срещу Пирин (Благоевград).

Източници 

Футболисти на Славия (София)
Български футболисти